

Бжозоґай — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Бжозоґай — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства